Jerycho – jedno z najstarszych miast na świecie położone w pobliżu rzeki Jordan na Zachodnim Brzegu, Palestyna.

Miejsca 
Miejscowości w USA:
 Jericho – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Jericho – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Jericho – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Jericho – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Gminy w USA:
 Jericho (ang. Jericho Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Jericho – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Rochdale
 Jericho – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria

Militaria 
 bitwa pod Jerychem – domniemane zdobycie miasta Jerycho opisane w księdze Jozuego. 
 Jerycho-1, Jerycho-2, Jerycho-3 – izraelski strategiczny pocisk balistyczny międzykontynentalnego zasięgu. 
 Jericho 941 – pistolet samopowtarzalny.
 operacja Jericho – misja II Wojny Światowej.

Muzyka 
 Jerycho – zespół muzyki dawnej.

Osoby 
 Chris Jericho, właśc. Christopher Keith Irvine – kanadyjski wrestler, muzyk, pisarz i biznesmen, występuje w AEW.

Telewizja 
 Jericho – amerykański serial nadawany w 2006 roku przez CBS.
 Jericho – jeden z odcinków serialu Titans.